Santo Antônio do Retiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio do Retiro (ort), Minas Gerais, 
 Santo Antônio do Retiro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar